Томашувский повят (польск. Powiat tomaszowski) — многозначный термин.

 Томашувский повят — повят в Польше, входит как административная единица в Лодзинское воеводство. 
 Томашувский повят — район в Польше, входит как административная единица в Люблинское воеводство.